puede referirse a:

Palabras japonesas
 significa blanco en japonés.
, con otro kanji, significa castillo.

Personajes ficticios
, un personaje del manga y anime Crayon Shin-chan, conocido en español como Nevado.
 o Tōshirō Hitsugaya, un personaje del manga y anime Bleach.
, un personaje del universo Suikoden.
, un personaje del manga y anime Deadman Wonderland.
,shiro fubuki personaje del manga y anime,inazuma eleven
Padre adoptivo de Rin y Yukio Okumura en Ao No Exorcist
, un personaje principal del anime y manga No Game No Life
shiro(シロ),Una Personaje De Sewayaki Kitsune No Senko-San
En todos estos casos, el significado del nombre o apodo Shiro es el de blanco.

Otros
Un nombre de pila parecido es el de Shirō, aunque su pronunciación, con o larga, difiere de la de Shiro, y su significado también es diferente.